Ласк:

 Ласк (Вайоминг) — город в округе Найобрэра (штат Вайоминг, США)
 Ласк (Польша) — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Ласкский повят
 Ласк (Теннесси) — населённый пункт в штате Теннесси (США)
 Ласк (Ирландия) — (переписной) посёлок в Ирландии
 Ласк, Берта (псевдоним Герхард Виланд; 1878—1967) — немецкая поэтесса, драматург и журналистка.
 ЛАСК — австрийский футбольный клуб из города Линц.